Ademir, Adhemir jest imieniem brazylijskim
 Ademir da Costa (ur. 1961) – brazylijski karateka stylu kyokushin;
 Ademir da Guia (ur. 1942) – brazylijski piłkarz;
 Ademir Marques de Menezes (ur. 1922, zm. 1996) – brazylijski piłkarz;
 Ademir Roque Kaefer (ur. 1960) – brazylijski piłkarz;
 Adhemir de Barros (ur. 1942) – brazylijski piłkarz;
 Ademir Kenović (ur. 1950) – bośniacki reżyser, scenarzysta i producent filmowy;